Szövetségi Tanács (Ausztria)
 Szövetségi Tanács (Németország)
 Szövetségi Tanács (Oroszország)
 Szövetségi Tanács (Svájc)